Каратал — имя собственное.

 Каратал — другое название растений вида Ива тонкосерёжчатая.

Населённые пункты

Казахстан 
 Каратал — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Каратал — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Каратал — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Каратал — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Каратал — село в Шалкарском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Каратал — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Каратал — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратал — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратал (быв. Калинино) — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Каратал — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Каратал — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2018 г.
 Каратал — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Каратал — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Каратал — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Каратал — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Каратал — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Каратал — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1956 г.
 Каратал — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Каратал — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Каратал — аул в Русско-Полянском районе Омской области.
 Каратал — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.

Реки 
 Каратал (река) — река в Алматинской области Казахстана.
 Каратал (приток Увельки) — река в России, протекает в Челябинской области.

Другие объекты 
 Каратал — археологический объект в Каратальском районе Алматинской области Казахстана.